Asipovitski Rajon (vitryska: Асіповіцкі Раён, ryska: Осиповичский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Mahiljoŭs voblast, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Mahiljoŭs voblast